Сергей Павлович Дерепа (22 сентября 1955 — 26 января 2019) — украинский журналист и спортивный комментатор, заслуженный журналист Украины, лауреат награды «Золотой микрофон» (2002),

Биография 
Сергей Дерепа родился в 1955 году.

В детстве он увлекался футболом и занимался в спецгруппе киевского «Динамо» (тренер Евгений Котельников).

Образование получил на русском отделении филологического факультета Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко.

Потом стал сотрудником отдела новостей Украинского радио, где отработал два с половиной года.

В 1980 году на республиканском телевидении появилось одно вакантное место. Как рассказывал Сергей Дерепа, он пришёл на собеседование к главному редактору и его приняли на работу. Он начал работать в спортивной редакции с 1 февраля 1980 года. Работал над материалами для информационных передач, что, по его словам, давало возможность для профессионального роста. Комментаторскую работу начал с Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве .

Сергей Дерепа комментировал футбольные матчи и другие спортивные события на УТ-1 (теперь — UA: Первый). Также он комментировал хоккейные, баскетбольные матчи, соревнования по регби, тяжелой атлетике, а также Олимпийские игры. Он работал спортивным комментатором около 30 лет.

За свою деятельность был награждён знаком «Золотой микрофон» в 2002 году, наградой Федерации футбола Украины «За весомый вклад в развитие украинского футбола», которую получил первым среди украинских спортивных комментаторов, а также был почётным работником национального телевидения Украины.

В последние годы жизни Сергей Дерепа болел.

Умер Сергей Дерепа 26 января 2019 года в возрасте 63 лет. По словам его друга, Валентина Щербачёва, у него оторвался тромб. Прощание состоялось 29 января 2019 года.

Награды и звания 
 Заслуженный журналист Украины
 «Золотой микрофон» (2002)
 отличие Федерации футбола Украины «За весомый вклад в развитие украинского футбола»
 Почетный работник национального телевидения Украины

Примечания

Источники 
  
 
  
   

Выпускники Киевского университета
Спортивные журналисты
Тележурналисты Украины
Журналисты Украины
Заслуженные журналисты Украины
Умершие в 2019 году
Умершие 26 января
Родившиеся в 1955 году
Родившиеся 22 сентября
Страницы с непроверенными переводами